Davis är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet Davis

A
 Al Davis
 Alexis Davis
 Allan Davis
 Andrew Davis, flera personer
 Andrew Davis (dirigent)
 Andrew Davis (regissör)
 Andrew Jackson Davis
 Angela Davis
 Anthony Davis
 Artur Davis
 Aug. Davis

B
 Baron Davis
 Barry Davis
 Ben G. Davis
 Bette Davis
 Brad Davis
 Brad Davis (fotbollsspelare)

C
 Calvin Davis
 Candice Davis
 Carlos Mendoza Davis
 Chris Davis
 Clarissa Davis

 Cushman Kellogg Davis

D
 D.W. Davis
 Dana Davis
 Daniel Davis
 Daniel F. Davis
 Danny Davis
 Danny K. Davis
 David Davis (olika betydelser)
 David Davis
 David Davis (amerikansk politiker)
 David Davis (handbollsspelare)
 David Davis (jurist)
 Deane C. Davis
 Dennis Davis
 Don Davis
 Don S. Davis
 Dorothy Salisbury Davis
 Dwight F. Davis

E
 Ed Davis
 Edmund J. Davis
 Erik Davis
 Essie Davis

F
 Floyd Davis
 Frank M. Davis
 Fred Davis

G
 Garrett Davis
 Geena Davis
 Gene Davis
 Geoff Davis
 Glenn Ashby Davis
 Gray Davis
 Guy Davis

H
 Hannah Davis
 Heather Davis
 Harry Davis
 Harry L. Davis
 Henry G. Davis
 Henry Winter Davis
 Hope Davis
 Howard Davis
 Howard Davis (friidrottare)

J
 Jack Davis
 Jacob Davis
 Jacob E. Davis
 James Davis
 James J. Davis
 Jeff Davis
 Jefferson Davis
 Jehu Davis
 Jim Davis, flera personer
 Jim Davis (politiker)
 Jim Davis (serieskapare)
 Jim Davis (skådespelare)
 Jimmie Davis
 Jo Ann Davis
 Joe Davis
 John Davis, flera personer
 John Davis (amerikansk fotboll)
 John Davis (filmproducent)
 John Davis (offensiv linjespelare)
 John Davis (politiker)
 John Davis (tyngdlyftare)
 John Davis (upptäcktsresande)
 John E. Davis
 John Francis Davis
 John W. Davis
 John W. Davis (guvernör)
 John Wesley Davis
 John Ainsworth-Davis
 Jonathan Davis
 Jonathan M. Davis
 Josie Davis
 Judy Davis

K
 Keinan Davis
 Kelvin Davis
 Kim Davis
 Kristin Davis

L
 Leif Davis
 Lincoln Davis
 Lindsey Davis
 Lucy Davis, flera personer
 Lucy Davis (ryttare)
 Lucy Davis (skådespelare)
 Lydia Davis

M
 Mac Davis
 Mark Davis, flera personer
 Marc Davis
 Mark Davis (porraktör)
 Mark Davis (snookerspelare)
 Matthew Davis
 Mildred Davis
 Mildred B. Davis
 Miles Davis
 Miss Davis

N
 N. Jan Davis
 Nicole Davis
 Noel Davis

O
 Ossie Davis
 Otis Davis
 Owen Davis

P
 Paul Davis
 Pauline Davis-Thompson
 Patti Davis
 Phil Davis, flera personer
 Phil Davis (kampsportare)
 Phil Davis (serieskapare)
 Phil Davis (skådespelare)

R
 Raymond Davis Jr.
 Rod Davis

S
 Sammy Davis (racerförare)
 Sammy Davis, Jr.
 Shani Davis
 Skeeter Davis
 Spencer Davis
 Steve Davis
 Steven Davis
 Stuart Davis
 Susan Davis

T
 Tamra Davis
 Terry Davis
 Thomas M. Davis
 Troy Davis-fallet
 Tyrone Davis

U
 Uri Davis

V
 Varina Davis
 Victor Davis
 Viola Davis

W
 Walter Davis, flera personer
 Walter Davis (basketspelare)
 Walter Davis (höjdhoppare)
 Walter Davis (trestegshoppare)
 Warwick Davis
 Wendy Davis
 Westmoreland Davis
 William B. Davis
 William Morris Davis

Se även
 Davies, engelskt efternamn

Engelska efternamn